Ха́рмон, Хэ́рмон () — имя, англоязычная фамилия и топоним.

Имя 
 Хармон — сын Елама (сына Сима), упоминаемый в апокрифах.

Носители фамилии 
 Хармон, Глен (1921—2007) — канадский хоккеист.
 Хармон, Джадсон (1846—1927) — американский политик-демократ, 41-й Генеральный прокурор США, а также 45-й губернатор Огайо.
 Хармон, Джессика (род. 1985) — канадская актриса.
 Хармон, Джиллиан (род. 1987) — американо-британская баскетболистка новозеландского происхождения
 Хармон, Дэн (род. 1973) — американский телевизионный сценарист и продюсер.
 Хармон, Марк (род. 1951) — американский актёр кино, телевидения и театра.
 Хармон, Миллард (1888—1945) — американский генерал-лейтенант Военно-воздушных сил армии США.
 Хармон, Ричард (род. 1991) — канадский актёр.
 Хармон, Энджи (род. 1972) — американская актриса и фотомодель.
  (род. 1966) — американский политик, спикер Палаты представителей Иллинойса.

Персонажи 
 Бет Хармон — вымышленный персонаж и главная героиня романа и телесериала «Ход королевы».

Топоним 
 Хармон — округ в штате Оклахома, США.